Patronyme français, porté notamment par :
 Maurice Prochasson, Compagnon de la Libération
 Christophe Prochasson, né en 1959, historien français.
 Joseph Prochasson, nom de deux maires de la commune de Villemoutiers (canton de Lorris).
 Louis-Henri Prochasson, homme politique de Lorris, département du Loiret, au .

Homonymie
Homonymie de patronyme